Јалчен има више значења:

 Јалчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јалчен (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику